Le sigle INPS, ou INPs peut désigner :

 Institut national de la planification et de la statistique, en Algérie,
 Institut national de police scientifique, en France.
 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, en Italie.

INPs 
 les Instituts nationaux polytechniques (INP), en France.

Sigle de 4 caractères